Il doppio del Countrywide Classic 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sébastien Grosjean e Nicolas Kiefer erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale Kenneth Carlsen e Xavier Malisse.

Jan-Michael Gambill e Travis Parrott hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 7–5 Joshua Eagle e Sjeng Schalken.

Teste di serie
 Rick Leach /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 David Adams /  Andrew Kratzmann (primo turno)
 Scott Humphries /  Mark Merklein (semifinali)
 Joshua Eagle /  Sjeng Schalken (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 2003
ATP Tour 2003